Коблик — фамилия.

Известные носители:
 Коблик, Евгений Александрович (род. 1963) — российский орнитолог и биогеограф, художник-анималист.
 Коблик, Пётр (Пьер) Серафимович (1944—2012) — масон русского происхождения, почётный мастер Ложи «Астрея» на Востоке Санкт-Петербурга.

Примечания